Дмитрий Иосифович Иванов (род. 1946) — советский и украинский поэт.

Биография 
Родился 22 октября 1946 года в селе Тарасовка (ныне Новгородковский район, Кировоградская область, Украина). Окончил среднюю школу имени Демьяна Бедного.

Первые стихи Дмитрий напечатал в районной газете. Служил в железнодорожном полку Чернигова и посещал заседания областной литературной студии при редакции газеты «Деснянская правда».

Настоящий литературный успех пришёл к нему в 1976 году на Ирпенском семинаре молодых литераторов. Рабочий теплицы из совхоза имени Фрунзе Черниговского района поразил присутствующих новизной тематики и своеобразием его художественного воплощения.

В журнале «Отчизна» с послесловием Ивана Драча появляется широкая подборка его произведений. Это был убедительный дебют. А скоро в издательстве «Молодь» вышла в свет книга стихов Дмитрия Иванова «Зерно и любовь». Вслед за ней в «Радуге» выходит сборник для детей «Играй, сопилонька моя».

Подборки Дмитрия Иванова появляются на страницах всесоюзной прессы. Впоследствии они вошли в сборник «Красный корень», что увидела свет в московском издательстве «Молодая гвардия».

Дмитрий Иванов принимает активное участие в общественной жизни. Участник многочисленных семинаров, декад, форумов, фестивалей литературы, которые проводятся в стране и за рубежом.

Вскоре вышли из печати его новые книги «Стремя» и «Маминых слов бархатцы».

Иванов окончил филологический факультет КГУ имени Т. Г. Шевченко, работает в областном Доме народного творчества, а затем переходит на работу в редакцию газеты «Гарт», которую возглавляет с 1991 года. Член Национального союза писателей Украины за единство. 

В 2014 Дмитрий Иосифович издал книгу «Семейный ветер».

Награды и премии 
 Заслуженный журналист Украины
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2010) — за книгу стихов «Село в терновом венце»
 Премия имени Н. А. Островского — за книгу «Завещания моего рода»
 Премия имени Нечуя-Левицкого
 Международная украинская премия имени Г. С. Сковороды
 Премия имени М. М. Коцюбинского
 Областная литературная премия имени А. Десняка

Примечания

Ссылки 
 Поэт и редактор от бога Дмитрий Иванов — Волна Десны
 Главный редактор газеты «Гарт» Дмитрий Иванов рассказал, что является причиной обвинений в его сторону со стороны Василия Чепурного
 Иванов Дмитрий — Украинская литература
 Дмитрий Иванов на сайте Верхний Вал

Источники 
 Справка

Выпускники Киевского университета
Украинские поэты